Лужки — село в Рыбновском районе Рязанской области России, входит в состав Алешинского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Вожа в 2 км на север от центра поселения села Алешня, в 16 км на юго-запад от райцентра города Рыбное.

История 
В XIX — начале XX века село входило в состав Булыгинской волости Зарайского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 123 дворов.

С 1929 года село являлось центром Лужковского сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Алешинского сельсовета Рязанской области, с 2015 года — в составе  Алешинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района